Drslavice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Drslavice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín